Brđani est un toponyme qui peut désigner :

Brđani, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Brđani, un village situé sur le territoire de la Ville de Prijedor et dans la République serbe de Bosnie ;
Brđani, un village situé dans la municipalité de Šipovo et dans la République serbe de Bosnie ;
Brđani, un village situé sur le territoire de la Ville de Tuzla, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Brđani, une localité située dans la municipalité de Pleternica, comitat de Požega-Slavonie ;
Brđani, une localité située dans la municipalité de Rešetari, comitat de Brod-Posavina ;

Brđani, un village situé dans la municipalité de Brus, district de Rasina ;
Brđani, une localité située dans la municipalité de Gornji Milanovac, district de Moravica ;
Brđani, un village situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška.